

Sigle 
 Banca Nazionale dell'Agricoltura – banca italiana incorporata in Banca Antonveneta nel 2000
 Banco Nacional de Angola – Banca Nazionale dell'Angola, banca centrale angolana
 BNA: Brand New Animal  – serie di animazione giapponese

Codici 
 BNA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America
 bna – codice ISO 639-3 della lingua bonerate